«Пропавшая Меган» () — американская хоррор-драма Майкла Гои, вышедшая в 2011 году. Фильм представлен в виде «найденных видеосъёмок» двух девочек-подростков, которые ищут друзей в интернете, но вместо этого сами пропадают без вести.

Сюжет 
Меган Стюарт 14, а Эми Херман почти 14, хотя они и абсолютные противоположности друг другу, они являются лучшими подругами. Меган одна из самых популярных девочек в школе, так как она ведёт развязный образ жизни (жёсткие вечеринки, наркотики, алкоголь и беспорядочный секс). Эми непопулярная и скромная, цепляется за отношения с Меган, как за спасательный круг для общественного признания. Вместе эти девочки наладили сильную дружбу, основанную на их взаимных потребностях и регулярном общении по веб-чат камере или камере мобильного телефона. Меган стремится найти друзей, которые отличаются от её обычной компании. Она знакомится в онлайн-чате с 17-летним парнем по имени Джош. Между ними быстро налаживается связь, Меган чувствует себя заинтригованной и её влечёт к Джошу. Однажды, Джош назначает Меган встречу за закусочной, и больше её никто никогда не видел. Полиция расследует её исчезновение, но вскоре начинают сдавать обороты после того как не находят практически никаких улик и начинают предполагать, что она просто сбежала.

Тем не менее, Эми считает иначе и ведёт переговоры в онлайн-чате с Джошем, чтобы выяснить знает ли он что-нибудь о судьбе Меган. Общение с ним вселяют в неё подозрения. Увидев в телепередаче кадры похищения Меган с камеры безопасности, Эми рассказывает полиции о Джоше и его возможной причастности к исчезновению Меган, что приводит к повторному расследованию. Джош запугивает Эми, говоря, что он смотрит на неё и советует ей закрыть рот. Вскоре Эми навещает своё любимое место и начинает записывать видео-дневник. Прямо перед тем как видео обрывается, кто-то пытается схватить её. Полиция начала расследование исчезновение Эми и нашла её видеокамеру в мусорном баке возле её любимого места.

Последними двадцатью минутами фильма являются «неотредактированные кадры» с видеокамеры. Джош держит камеру и открывает большую дверь в подвал, где он держит Эми, которая прикована к стене и одета только в нижнее бельё. Он заставляет её съесть еду из собачьей миски, перед тем как изнасиловать её. Он возвращается позже, извиняется и говорит, что отпустит её. Затем он показывает ей бочку и говорит, чтобы она залезла в неё, для того чтобы она не могла узнать, где он живёт, когда они будут уезжать. Когда Джош открывает бочку, Эми видит в ней труп Меган. Джош хватает Эми и заставляет её залезть в бочку вместе с телом Меган и закрывает её. Он загружает бочку в машину, затем едет в лес, где роет большую яму, в то время как Эми кричит и просит отпустить её. Джош толкает бочку в яму, закапывает её и уходит, оставив Эми умирать.

Фильм заканчивается видео, в котором Меган и Эми лежат на кровати, мечтая о том, как однажды они встретят идеального парня, и обсуждают свои планы на счастливое будущее.

В ролях 
 Эмбер Перкинс — Эми Херман
 Рэйчел Куинн — Меган Стюарт
 Дин Уэйт — Джош
 Джаэль Элизабет Штайнмейер — Лекси
 Кара Ванг — Кэти
 Бриттани Хингл — Челси
 Каролина Сабате — Энджи
 Триджве Хаген — Гидеон
 Руди Галван —Бэн
 Эйприл Стюарт — Джойс Стюарт
 Джон Фрэйзер — Bill Herman
 Тэмми Кляйн — Луиза Херман
 Лорен Лия Митчелл — Кэлли Дэниелс
 Джон Симонелли — детектив Симонелли
 Крэйг Стоа — Лейф Маркус
 Дебби Райан — Рене Рабаго

Отзывы 
Фильм получил в основном негативные отзывы критиков. Так «Oklahoma Gazette» назвала фильм «раздражающим» и «скучным». «Beyond Hollywood» отозвался о картине как о «главном разочаровании», а критик «DVD Verdict» написал, что «мечтает, чтобы этот диск пропал из коробки». «HorrorNews.net» дал более положительный отзыв, говоря, что первая часть фильма «действительно работает», а вот окончательные 22 минуты «пошли немного за борт».

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы 2011 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-драмы США